Mustafar es un planeta volcánico ficticio de la serie cinematográfica La Guerra de las Galaxias. Aparece en la película La venganza de los Sith. Se trata de un pequeño planeta de elevada temperatura localizado en el Borde Exterior. Su paisaje rocoso está compuesto por volcanes y ríos de lava. Allí tiene lugar el primer duelo de sables entre Anakin Skywalker y su antiguo maestro Obi-Wan Kenobi. En la película Rogue One: Una historia de Star Wars se descubre que Anakin, siendo ya su alter ego Darth Vader, posee un castillo en dicho planeta.

Historia 
Por órdenes de Darth Sidious, el general Grievous trasladó a los miembros del Consejo Separatista de la Confederación desde Utapau hasta Mustafar. Los separatistas esperaron órdenes del Lord Sith Darth Sidious una vez establecidos en una base de comando al pie de una montaña. Entonces Sidious envió a su nuevo aprendiz Darth Vader a Mustafar a "hacerse cargo" de los separatistas, asesinándolos a todos. No mucho tiempo después llegó la senadora Padmé Amidala buscando a su marido Anakin. Sin saberlo, ella había traído de polizón al jedi Obi-Wan Kenobi, exmaestro de Skywalker. Luego de tener una larga discusión, Kenobi se da cuenta de que ahora la personalidad de Darth Vader domina a Anakin. Así empieza el combate con espadas láser entre los dos. Tras esta larga lucha, Vader quedó severamente herido por quemaduras cuando cayó cerca de un río de lava. Obi-Wan dejó el planeta para salvar la vida de la senadora Amidala, dejando a Darth Vader malherido a la voluntad de la Fuerza. El emperador Palpatine rescató al casi incinerado Anakin/Vader y lo llevó al planeta capital Coruscant, donde un equipo de droides médicos lo curaron de emergencia y construyeron un traje cibernético con sistema de soporte de vida.

Duelo en Mustafar 
El duelo en Mustafar fue uno de los eventos más importantes durante la Guerra de los Clones, donde se dio la importante derrota de Anakin Skywalker por parte de su antiguo Maestro, Jedi Obi-Wan Kenobi tuvo repercusiones en el destino de la galaxia y el recién formado imperio galáctico. 

Luego del exterminio del consejo separatista a manos de Darth Vader, Obi-Wan Kenobi llegaría a Mustafar oculto en la nave de la senadora Padmé Amidala que había ido ahí en busca de su esposo Darth Vader. Tras una discusión entre Padmé Amidala y Darth Vader, este último trató de asesinarla en un arranque de ira al pensar que ella conspiraba con Obi-Wan Kenobi para matarlo. Obi-Wan Kenobi detendría al lord Sith y así comenzaría el combate, la lucha fue frenética pues eran probablemente los dos mejores duelistas de toda la galaxia, se batieron en duelo hasta destruir la instalación minera de Mustafar llegando a lidiar incluso en una pequeña plataforma que flotaba en medio del río de lava. Tras un ágil movimiento el maestro Jedi Obi-Wan Kenobi saltó fuera de la plataforma a las orillas del río de lava obteniendo así una ventaja estratégica y advirtiendo al señor Sith que "no lo intentara", confiado por su gran poder recién adquirido Darth Vader dio un gran salto para seguir su combate pero en su arrogancia al saltar descubrió su guardia y el maestro Jedi le cercenó tres de sus cuatro extremidades con un poderoso movimiento de su sable dando por terminado el duelo. La técnica usada por Obi-Wan Kenobi para derrotar a Darth Vader era conocida como Mou Kei y sólo los duelistas expertos la dominaban, sin embargo esta era una técnica prohibida por los Jedi pues era considerada sádica ya que su fin era el de desmembrar al oponente, fue el último recurso que Obi-Wan Kenobi tuvo que utilizar para poder detener al poderoso Lord Sith Darth Vader. 

Tras el duelo Darth Vader cayó cerca del río de lava lo que provocó su incineración casi completa, Obi-Wan Kenobi se marchó sin darle el golpe final pues ya había sido demasiado haber tenido que luchar en contra de quien había sido como un hermano y encima haber tenido que ejecutar un movimiento prohibido para vencerlo. A pesar de la victoria del caballero Jedi la orden fue exterminada casi en su totalidad y el Imperio Galáctico se alzó triunfante. Darth Vader se vio obligado a usar un traje cibernético que llevaría por el resto de su vida debido a las graves lesiones sufridas a causa del duelo, lo que disminuiría su poder y frustraría así sus planes de derrocar al emperador en un corto tiempo y ocupar su lugar. Obi-Wan Kenobi se exiliaría en Tatooine para cuidar a la distancia a Luke Skywalker hijo de su antiguo amigo Anakin Skywalker ahora Darth Vader.

Mustafar en la Guerra de los Clones 
Mustafar, en el inicio del Imperio fue bombardeado por naves imperiales ya que en un lugar oculto había una vieja fábrica de droides que fue activada por el geonosiano separatista rebelde, Gizor Dellsor, antiguo ayudante del archiduque Poggle el Menor, que había fallecido en Mustafar junto con los otros separatistas. Dellsor consiguió producir un cierto número de droides, él tenía la idea de crear una nueva Confederación Separatista, para conquistar la galaxia con su ejército de droides, gracias a la acción del Imperio se evitó, ya que también creó unos planos, que a su vez fueron destruidos, estos contenían unos superdroides de combate mejorados y con campos de fuerza como los droidekas, estos planos son destruidos por los antiguos miembros de la Legión 501 de las Guerras Clon, los mismos que destruyeron el Templo Jedi, pero no fue ordenado por Vader sino que ellos asaltaron al planeta al pensar lo que les ocurrió con esos droides. Según el juego, Mustafar no estalló por el bombardeo, sólo destruyeron la fábrica y asesinaron a Dellsor y sus cómplices separatistas, exactamente donde tiempo atrás en ese mismo lugar Vader luchó contra su antiguo maestro Obi-Wan Kenobi. 

Tras la guerra de los clones, el Imperio mantuvo instalaciones secretas en el planeta donde los Jedi supervivientes a la orden 66 eran enviados para ser interrogados y ejecutados. Cuatro años después de la batalla de Yavin, una flota imperial se estacionó sobre Mustafar con el destructor imperial clase I Sovereign como insignia. Durante la misión de rescate de Kanan Jarrus, el Sovereign fue destruido durante el duelo entre Jarrus y el Gran Inquisidor cuando su sable de luz fue cortado en dos por Jarrus y este cayó en el núcleo de potencia del Sovereign haciendo que esta cayera sobre la lava.

Referencias

Planetas de Star Wars

sv:Lista över platser i Star Wars#Mustafar